Cappelloni ist der Familienname folgender Personen:
 Guido Cappelloni (* 1925), italienischer Politiker
 Mauro Cappelloni (* 1943), italienischer Regieassistent und Regisseur